Lößnitzbach ist ein Gewässername in Sachsen:
 Lößnitzbach (Elbe), früher auch Zodenbach oder Zottelbach, rechter Zufluss der Elbe bei Serkowitz, Stadt Radebeul, Landkreis Meißen
 Lößnitzbach (Flöha), linker Zufluss der Flöha in Pockau, Erzgebirgskreis
 Lößnitzbach (Zwickauer Mulde), auch Großer Lößnitzbach, mit Oberlaufname Affalterbach, rechter Zufluss der Zwickauer Mulde in Streitwald, Stadt Lößnitz, Erzgebirgskreis

Siehe auch:
 Lößnitz